Кровавая луна:

 «Кровавая луна» (1981) — немецкий фильм ужасов.
 «Кровавая луна» (1990) — австралийский фильм ужасов.
 «Кровавая луна» (1997) — американский триллер-боевик.

См. также
 Красная луна (фильм)